Матица русинска може бити:

 Матица русинска - мањинска организација русинског народа у Србији, основана 1990. године
 Матица русинска (1945-1948) - бивша мањинска организација русинског народа у Југославији

Види још 
 Матица (вишезначна одредница)